DK steht als Abkürzung für:

 Chevrolet DK, ein PKW-Modell aus den 1940er Jahren
 Dänemark nach ISO 3166
 Deponieklasse, siehe Deponie#Klassifizierung der Deponien
 Dampfkessel
 Danity Kane und das gleichnamige Album
 Dauerkatheter
 Dead Kennedys, eine ehemalige US-Punkband
 Deichkind, eine Hamburger Hip-Hop- und Electropunk-Formation
 Delmenhorster Kreisblatt, eine niedersächsische Tageszeitung
 Demokratikus Koalíció, ungarische Partei
 Dezimalklassifikation, eine universelle Systematik zur Einteilung und Beschreibung von Wissen
 Die Deutsche Kreditwirtschaft, Interessenvertretung der deutschen Kreditinstitute
 Die Fragmente der Vorsokratiker, nach ihren Herausgebern Hermann Diels und Walther Kranz
 Dielektrizitätskonstante
 Dieselkraftstoff
 Digitalkamera
 Doktorandenkolleg
 Donaukurier, eine oberbayerische Regionalzeitung mit Sitz in Ingolstadt
 Donkey Kong, die Hauptfigur der gleichnamigen Videospielreihe
 Dorling Kindersley, britischer Buchverlag
 Drąsos kelias, litauische Partei
 Droga krajowa, polnische Straßenkategorie (Landesstraße)
 Premiair, ehemalige skandinavische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code, heute Sunclass Airlines
 Scanair, ehemalige skandinavische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 

DK als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Ägypten: Ad-Daqahliyya
 Großbritannien: Chester
 Niederlande: Mofas und Mopeds
 Norwegen: Oslo
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für die Türkei
 Slowakei: Okres Dolný Kubín

Regionen in Dänemark nach ISO 3166-2:

 DK-81, Region Nordjylland (deutsch: Region Nord-Jütland)  
 DK-82, Region Mitteljütland (deutsch: Region Mittel-Jütland)
 DK-83, Region Syddanmark (deutsch: Region Süddänemark) 
 DK-84, Region Hovedstaden (deutsch: Hauptstadt-Region & Bornholm)
 DK-85, Region Sjælland (deutsch: Region Seeland)

DK ist ein Namensteil von:
 Dave DK (* 1977), deutscher DJ und Musikproduzent

.dk steht für:

 .dk, länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) für Dänemark

DK